Черрето-д’Асти () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.

Население составляет 261 человек (2008), плотность населения составляет 66 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 14020. Телефонный код — 0141.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cerreto.asti.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики